Wheelhouse steht für:
 Wheelhouse, Steinbauten der Britischen Inseln

Wheelhouse ist der Familienname folgender Personen:
 Mary V. Wheelhouse (um 1871–1946), britische Malerin, Illustratorin und Suffragette
 Paul Wheelhouse (* 1970), schottischer Politiker (SNP)